Porte des Lilas – jedna z bram Paryża
 Porte des Lilas – stacja metra w Paryżu